Buci (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Buci (Visoko), een plaats in de gemeente Visoko in Bosnië-Herzegovina
 Bučí, een Tsjechische gemeente in de regio Pilsen